Oleksandr Petrakov – allenatore di calcio ed ex calciatore ucraino
 Valerij Petrakov – allenatore di calcio ed ex calciatore sovietico
 Viktor Petrakov – ex cestista sovietico
 Vitalij Petrakov – ex pistard russo